

Astronomia 
 10151 Rubens – asteroide della fascia principale
 Cratere Rubens – cratere sulla superficie di Mercurio

Onomastica
Rubens - variante portoghese brasiliana del nome proprio di persona Ruben

Persone 
 Alma Rubens (1897-1931) – attrice statunitense
 Arnold Frans Rubens (1787-1819) – pittore fiammingo
 Bernice Rubens (1928-2004) – scrittrice gallese
 Heinrich Rubens (1865-1922) – fisico tedesco
 Pieter Paul Rubens (1577-1640) – pittore fiammingo
 Shona Rubens (1986) – ex sciatrice alpina canadese